Esperanza (Spaans voor hoop) kan verwijzen naar:

Geografie:
Argentinië:
 Esperanza (Santa Fe), een plaats in de provincie Santa Fe
 Nueva Esperanza, een plaats in de provincie Santiago del Estero
 Buena Esperanza, een plaats in de provincie San Luis

Filipijnen:
 Esperanza (Agusan del Sur), een gemeente in de provincie Agusan del Sur
 Esperanza (Masbate), een gemeente in de provincie Masbate
 Esperanza (Sultan Kudarat), een gemeente in de provincie Sultan Kudarat

Andere locaties:
 Esperanza Basis, een Argentijnse basis op Antarctica
 Esperanza (Dominicaanse Republiek), een stad in de Dominicaanse Republiek
 Esperanza (metrostation) van de metro van Madrid
 Esperanza (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Última Esperanza, een provincie in Chili
 Nueva Esperanza (gemeente in Bolivia)

Personen:
 Esperanza Spalding, een Amerikaans jazz artieste
 Esperanza Aguirre, een Spaans politica
 Esperanza (Zorro), een fictief persoon uit de film "The Mask of Zorro

Overige betekenissen:
 Esperanza (schip, 1984), een van de schepen van milieuorganisatie Greenpeace
 FC Esperanza Pelt, een voetbalclub in België
 Esperanza Macarena, een rooms-katholiek heilige
 Próxima Estación: Esperanza, een muziekalbum
 Esperanza (genus), een geslacht van wantsen uit de familie van de Alydidae (Kromsprietwantsen)

Zie ook 
 La Esperanza (doorverwijspagina)